Stati Uniti d'America
Mackinaw – villaggio della Contea di Tazewell, Illinois
Mackinaw – township della Contea di Cheboygan, Michigan